Пасо Пиједрас има више значења:

 Пасо Пиједрас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Пиједрас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику